Europejski System Transferu Punktów (ang. European Credit Transfer System), europejski system międzyuczelnianego transferu ocen
 European Computer Trade Show, targi branżowe poświęcone grom komputerowym